Monument contre la guerre et le fascisme peut désigner :
 le Monument contre la guerre et le fascisme construit en 1989 à Braunau sur Inn en Autriche ;
 le Monument contre la guerre et le fascisme construit en 1988 à Vienne en Autriche.